Die Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT) sind mit rund 150 Ausstellern aus ganz Deutschland eine der wichtigsten Messen rund um Selbstständigkeit und Unternehmertum in Deutschland. Die Messe findet jährlich in Berlin statt. Neben Ausstellern gibt es ein im Eintrittspreis enthaltenes Seminar-, Workshop- und Bühnenprogramm sowie individuelle Beratungen und Foren: Experten und Berater von Banken, Wirtschaftsverbänden, Kammern und anderen Institutionen informieren über alles, was man beim Start in die Selbstständigkeit und Unternehmensführung wissen und beachten muss.

Geschichte 

Die ersten GründerTage fanden 1985 im ICC in Berlin statt. Die regional angelegte Veranstaltung zog zehn Jahre später über eine Zwischenstation in der TU Berlin in das Forum Siemens. Von 1992 bis 2007 veranstalteten die Länder Berlin und Brandenburg die Messe gemeinsam, seit 1998 gemeinsam mit der M&A Messe- und Ausstellungsgesellschaft Lübeck mbH in Form eines ÖPP-Modells.

1998 fanden die GründerTage erstmals unter dem neuen Namen „Deutsche ExistenzgründerTage“ statt. Die dort präsentierte Sonderausstellung und Prämierung der „Messe der Helden“ fand großen Anklang und wurde danach als Unternehmer-Wettbewerb unter dem Namen „KfW-Unternehmenspreis GründerChampions“, seit 2017 als „KfW Award Gründen“ fortgeführt.

Von 2008 bis 2010 wurde die Messe für Selbstständigkeit und Unternehmertum in Deutschland, in der STATION-Berlin, dem ehemaligen Postbahnhof am Gleisdreieck in Berlin, veranstaltet. 2011 bis 2015 fand die Messe im ehemaligen Flughafen Berlin-Tempelhof statt. Seit 2016 findet die deGUT mit mehr als 6000 Teilnehmenden in der ARENA Berlin in Treptow statt. Im neuen Design, mit neuem Logo und Claim „Messe zum Gründen und Unternehmen“ trägt die deGUT seit 2021 modernes Unternehmertum in ein neues Zeitalter.

Die Messe 
Auf ca. 6500 m² Ausstellungsfläche präsentieren sich Banken, Ministerien, Technologie- und Gründerzentren, Kammern, Wirtschaftsfördergesellschaften, die Bundesagentur für Arbeit, Berufsverbände, Versicherungen, Weiterbildungsinstitutionen sowie Unternehmensberatungen und Steuerprüfgesellschaften.

Neben dieser Ausstellung bietet die deGUT ein im Eintrittspreis enthaltenes Seminar- und Workshopprogramm sowie individuelle Beratungen für Gründungsinteressierte, junge oder bereits etablierte Unternehmer, Studierende oder Freiberufler.

Im Rahmenprogramm und in den Foren vermitteln Referenten aus Theorie und Praxis unternehmerisches Wissen. Individuelle Beratungen bieten den Interessierten die Möglichkeit, sich von Experten zu Fragen rund um die Themen Neugründung, Finanzierung, Unternehmensnachfolge oder Recht individuell beraten zu lassen.

Ergänzt wird das Seminarprogramm durch Keynotes namhafter Unternehmer, ein Bühnenprogramm auf dem Marktplatz sowie einem Beraterforum. Hier finden parallel zu den Seminaren Vorträge, Gesprächsrunden und Diskussionen statt – rund um die Fragen, die Gründende beschäftigen.

Veranstalter und Partner 
Die deGUT wird seit 2008 von der Investitionsbank Berlin und der Investitionsbank des Landes Brandenburg veranstaltet. Gefördert wird die deGUT von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg aus Mitteln der Länder und des Europäischen Sozialfonds. Die Schirmherrschaft für die Messe hat traditionsgemäß der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz inne. Weitere Partner sind außerdem die KfW Bankengruppe und der Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg (BPW). Durchgeführt wird die Messe durch den Messepartner pcma gmbh. Die RCKT GmbH & Co. KG ist seit 2021 für die Kommunikationskampagne der deGUT verantwortlich.

Weblinks 
 Internetpräsenz der deGUT

Einzelnachweise 

Messe in Berlin